Cleone es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

Cleone, un hijo de Pélope, también llamado Cleón, que dio su nombre a la ciudad de Cleonas, en Argólide. 
Cleone, una hija del dios fluvial Asopo y de Metope, a la cual también se le atribuye haber dado su nombre a la ciudad del Peloponeso anteriormente citada.

Referencias